Granthi (, translittération IAST : ) est un terme sanskrit qui signifie à la fois nœud, et en médecine, glande ;
  un livret de l'ouvrage Dasam Granth, livre saint des Sikhs ;
 Granthi est un lecteur du livre saint des Sikhs.